

Предыстория 
В 1970-е годы продолжала увеличиваться женская легкоатлетическая программа. С 1977 года IAAF включила в программу всех официальных соревнований под своей эгидой бег на 3000 м (в экспериментальном порядке он входил уже в программу чемпионата Европы 1974 года) и бег на 400 м с барьерами. Однако в программу Олимпийских игр 1980 года эти виды добавить не удалось.

Чемпионат мира 
Чемпионат мира в двух женских дисциплинах был проведён IAAF через полмесяца после окончания Олимпийских игр — 14—16 августа 1980 года в Ситтарде (Нидерланды). В чемпионате приняли участие 42 спортсменки из 21 страны.

Спортсменки СССР, которые были среди лидеров в обоих видах (например, они выиграли оба «золота» на чемпионате Европы 1978 года), в этом чемпионате участие не приняли.

Первого международного успеха в лёгкой атлетике добилась перешедшая из лыжных гонок норвежка Ингрид Кристенсен, позже под фамилией Кристиансен ставшая знаменитой бегуньей на 10 000 м и в марафоне.

В программу Олимпийских игр 1984 года обе дисциплины были включены.

Бег на 3000 м 
14 августа состоялись 2 предварительных забега, из которых в финал выходило по 5 лучших + из оставшихся 2 лучших по времени. Финал прошёл 16 августа.

Бег на 400 м с барьерами 
14 августа состоялись 4 предварительных забега, из которых в полуфиналы выходило по 3 лучших + из оставшихся 4 лучших по времени. 15 августа состоялись 2 полуфинала, из которых по 4 лучших вышли в финал A, остальные соревновались в финале B. Оба финала прошли 16 августа.

Бег на 10 000 м 
15 августа был проведён «выставочный» (показательный) забег на 10 000 м с участием 4 спортсменок.

Литература, ссылки 

 IAAF statistics handbook. Berlin 2009. — p. 16, 194, 198, 210—211.
  (приведены только восьмёрки сильнейших в финале)

1980
Чемпионаты мира в Нидерландах
Лёгкая атлетика
Август 1980 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1980 году